Fudder ist

 ein Webportal, siehe Fudder.de
 ein altes englisches Maß, siehe Fudder (Einheit)